Detta är en lista över sjöar i Ljungby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ljungby kommun.

Lista

Ljungby kommun
 Lista